Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Merinov che ha battuto in finale Karsten Braasch 6-3, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (primo turno)
 Karsten Braasch (finale)
 David Rikl (primo turno)
 Sergio Cortés (primo turno)

 Oliver Fernández (secondo turno)
 Frédéric Fontang (primo turno)
 Juan Gisbert Schultze (quarti di finale)
 Massimo Valeri (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1993